Iskr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Iskr (ort), Pleven, 
 Iskr (reservoar), Oblast Sofija grad, 
 Iskr (distrikt), Pleven, Obsjtina Guljantsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar